Telhado ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Telhado (Fundão)
 Telhado (Vila Nova de Famalicão)